El nombre de Iglesia de San Sebastián es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Sebastián.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Bolivia 
 Catedral de San Sebastián en Cochabamba, catedral de la ciudad de Cochabamba;
 Iglesia de San Sebastián, en la ciudad de La Paz

Chile 
 Iglesia de San Sebastián, en la comuna de Curarrehue;
 Capilla del Hospital San Sebastián, en la comuna de Los Ángeles (Chile);
 Iglesia de San Sebastián, en la comuna de Panguipulli;
 Iglesia del Santuario de San Sebastián, en la comuna de Yumbel.

España 
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Aldeavieja, Ávila.
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Alhaurín de la Torre, Málaga;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la ciudad de Almería;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Higuera de la Sierra, Huelva;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en el barrio de Atocha de la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en el barrio de Carabanchel de la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Méntrida, Toledo;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Mohedas de la Jara, Toledo;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Porzuna, Ciudad Real;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica de Puerto Real, Cádiz;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Reinosa, Cantabria;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Revenga, Segovia;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de San Sebastián, El Antiguo, iglesia católica en la ciudad de San Sebastián;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la ciudad de Toledo;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la localidad de Villacastín, Segovia;

Italia 
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en Mantua;
 Basílica de San Sebastián de las Catacumbas, iglesia católica de Roma;
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica de Venecia;

Filipinas 
 Basílica de San Sebastián, iglesia católica en la ciudad de Manila;

Guatemala 
 Parroquia de San Sebastián, ruinas en la ciudad de Antigua Guatemala;

Honduras 
 Iglesia de San Sebastián, en Comayagua;

México 
 Iglesia de San Sebastián, en Mérida, Yucatán;
 Iglesia de San Sebastián, en Chimalistac, Ciudad de México;
 Parroquia de San Sebastián, en la Ciudad de México

Perú 
 Iglesia de San Sebastián, iglesia católica en la ciudad de Lima.